Скорбежево — название нескольких населённых пунктов:
 Скорбежево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Скорбежево — деревня в Угличском районе Ярославской области.